Хо́джмен, Хо́джман () — английская фамилия.

Фамилия
  (1909—1997) — австралийский политик, президент  (1981—1983), отец Майкла Ходжмена.
 Ходжмен, Джастин (род. 1988) — канадский хоккеист.
  (род. 1971) — американский писатель, актёр радио, кино, телевидения и озвучивания, юморист.
  — еженедельное комедийное судебное шоу-подкаст актёра (с 2010)
  (1938—2013) — австралийский политик, министр Столичной территории (1980—1983), отец Уилла Ходжмена.
 Ходжмен, Уилл (род. 1969) — австралийский политик, премьер Тасмании (с 2014)
  (1884—1967) — американский морской капитан, дипломат,  (ноябрь—декабрь 1919).

Второе имя
 Портер, Элинор Ходжмен (1868—1920) — американская писательница.

Прочее
 Ходжмен — округ в штате Канзас, США.

См. также
 Ходж